Fondant (suikerwerk), viskeus of uitgehard suikerwerk met toepassingen in snoepgoed en gebak
 Fondantcakes, alternatieve naam voor roze koeken
 Email fondant, een kleurloze vorm van email (ook wel emaille genoemd), een laagje glas dat wordt aangebracht ter bescherming of versiering van bijvoorbeeld aardewerk
 Een Belgisch-Nederlandse benaming voor pure chocolade